Beuteschema ist:
 das für bestimmte Predatoren charakteristische Erkennen geeigneter Beutetiere
 ein deutscher Hip-Hop-Sampler, siehe Beuteschema (Album)